Bell Plaine:

Канада 
 Бел Плейн (Саскачеван) () — село в провінції Саскачеван.

США 
 Бел Плейн (Канзас) () — місто в штаті Канзас.
 Бел Плейн (Айова) () — місто в штаті Айова.
 Белл-Плейн (Міннесота) () — місто в окрузі Скотт, штат Міннесота.
 Бел Плейн (Вісконсин) () — містечко в штаті Вісконсин.

Англійська мова